В парному розряді жіночого тенісного турніру US Indoors 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Джиджі Фернандес і Лорі Макніл виграли титул, у фіналі перемігши пару Бетсі Нагелсен і Елізабет Смайлі 6–1, 6–4.

Сіяні пари 

 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Кеті Джордан /  Гелена Сукова (чвертьфінал)

 Бетсі Нагелсен /  Елізабет Смайлі (фінал)
 Джиджі Фернандес /  Лорі Макніл (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

US Indoors